Живодовка — топоним в России.

 Живодовка — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Живодовка —  железнодорожная станция (населённый пункт) в Сухиничском районе Калужской области.
 Живодовка — пассажирская станция Московской железной дороги в Сухиничском районе Калужской области.